Raup ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Raup († 1680), Superintendent Wappenführender Bürger zu Eisenach
 David M. Raup (1933–2015) US-amerikanischer Paläontologe
 Erwin Raup (1863–1931), Hof- und Kunstfotograf in Dresden, siehe Erwin Raupp, Alternativschreibweise
 Hugh Miller Raup (1901–1995), US-amerikanischer Botaniker, Ökologe und Geograph
 Johann Raup († 1585), Wappenführender Bürger zu Tauberrettersheim  

Siehe auch:
 Raupp
 Raub (Begriffsklärung)
 Rauber
 Raupach